AASC steht für:
 Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, deutsch Anbetungsschwestern, Dienerinnen vom Heiligsten Sakrament und der Nächstenliebe, ein katholischer Frauenorden
 Association of African Sports Confederations, internationaler Sportverband mit Sitz in Nigeria

Abkürzung